Дэвид Филлипс:
 Филлипс, Дэвид Брэд (род. 1977) — новозеландский гимнаст.
 Филлипс, Дэвид Чилтон (1924—1999) — английский биолог.